Topolino est un hebdomadaire italien destiné à la jeunesse, diffusé entre décembre 1932 et avril 1949. 

Il est le premier au monde à utiliser les personnages de Disney dans le cadre d'un périodique. 

Fondé par Victor Civita, avec l'accord de Walt Disney, avant le Mickey Mouse Magazine américain et Le Journal de Mickey français, il est remplacé après 1949 par un magazine homonyme Topolino, encore publié de nos jours.

C'est dans Topolino qu'a été publiée la première bande dessinée de science-fiction italienne,  de Guido Moroni Celsi, en 1935-1937.

Notes 

Périodique italien de bande dessinée
Publication de l'univers de Mickey Mouse
Titre de presse créé en 1932
Titre de presse disparu en 1949